Dolichorhynchops es un género extinto de plesiosaurio del Cretácico Superior (principios del Turoniense hasta finales del Campaniense) de Norteamérica, comprendiendo tres especies, D. osborni, D. herschelensis y D. tropicensis. Dolichorhynchops fue un reptil prehistórico oceánico. El nombre del género en griego significa "ojo con nariz larga", quizás debido a que sus ojos parecen dispuestos más adelante sobre su largo hocico.

D. osborni 

 
El espécimen holotipo de Dolichorhynchops osborni fue descubierto en Smoky Hill Chalk en Logan County, Kansas, por George F. Sternberg, cando era adolescente, por el año 1900. Los restos fueron recolectados por él y su padre, Charles H. Sternberg, y luego fueron vendidos a la Universidad de Kansas (en Lawrence, Kansas). KUVP 1300 fue preparado y reconstruido por M.T. Martin bajo la supervisión del Dr. Samuel Wendell Williston, quien los describió y nombró en 1902. Una descripción más detallada y fotografías fueron provistas por ). El espécimen ha estado en exhibición en el Museo de Historia Natural de la U. de Kansas desde entonces.

En 1918, Charles H. Sternberg halló a un gran mosasaurio, Tylosaurus, con restos de un plesiosaurio en su estómago. El espécimen de mosasaurio se encuentra actualmente en exhibición en Museo Nacional de Estados Unidos (Smithsoniano) y los restos del plesiosaurio son alojados en sus colecciones. Aunque estos importantes especímenes fueron brevemente reportados por , la información se perdió para la ciencia hasta 2001. Este espécimen fue redescubierto y descrito por  . También fue la base para el guion del documental de IMAX de 2007 de National Geographic Sea Monsters: A Prehistoric Adventure, y de un libro del mismo nombre .

George Sternberg halló a un segundo espécimen menos completo de D.osborni en 1926. En su esfuerzo por venderlo a un museo, Sternberg tomó fotografías detalladas del cráneo. El espécimen fue eventualmente montado en yeso y fue adquirido por el Museo de Zoología Comparativa de Harvard. MCZ 1064 estuvo en exhibición allí hasta algún momento en la década de 1950. Este espécimen nunca fue descrito por completo aunque el cráneo fue usado por . (Véase también )

El ejemplar de D. osborni en exhibición en el Museo Sternberg, FHSM VP-404 fue hallado por Marion Bonner cerca de Russell Springs en el condado Logan a principios de la década de 1950. Este es, quizás, el más completo espécimen conocido de esta especie, y mide algo menos de 3 metros de largo. El cráneo estaba aplastado pero aparte de eso estaba en buena condición. Este espécimen fue reportado inicialmente por  , y fue entonces sujeto de una tesis de maestría hecha por . Nótese que este fue descrito por Bonner como "Trinacromerum osborni" el cual fue el nombre de género aceptado por entonces.

Dos enormes especímenes de un plesiosaurio policotílido (KUVP 40001 y 40002) fueron recolectados del Esquisto Pierre de Wyoming y más tarde reportados por Adams en su tesis de maestría de 1977. Más tarde (1997), ella oficialmente los describió como una nueva especie de Trinacromerum (T. bonneri). Desconociendo su trabajo de ese momento, Carpenter (1996) revisó a los Polycotylidae y separó a Dolichorhynchops de Trinacromerum. Entonces la especie podría regresar a ser Dolichorhynchops bonneri, pero subsiste la cuestión de si estos especímenes representan una especie separada o solo individuos grandes de D. osborni.

Hasta hace poco, todos los especímenes conocidos de D. osborni en Kansas habían aparecido en las capas superiores de la Caliza Smoky Hill (Campaniano).  reportó los primeros restos de la zona inferior de la caliza (de edad de entre el Coniaciano al Santoniano). En 2005, los restos del más antiguo D. osborni conocido fueron descubiertos en la Caliza Fort Hays en el condado de Jewell, Kansas. Este es el primer registro de un plesiosaurio policotílido de esa formación.

D. herschelensis
D. herschelensis fue descrito como una especie nueva por Tamaki Sato en 2005. Fue descubierto en la Formación Bearpaw de Saskatchewan, Canadá, una formación geológica del Cretácico Superior (finales del Campaniense al Maastrichtiense). El fósil fue hallado en cercanías del pueblo de Herschel en el suroeste de Saskatchewan, y de este se deriva el nombre de la especie. Esta formación consta de rocas areniscas, limolitas y esquistos que yacían bajo el Mar de Niobrara, justo antes de comenzaran a volverse tierra seca.

El espécimen tipo de D. herschelensis fue descubierto en estado desarticulado (es decir, los huesos estaban dispersos en el sitio de descubrimiento). El cráneo, la mandíbula inferior, costillas, pelvis y omóplatos fueron recolectados, pero la columna vertebral estaba incompleta, entonces el número exacto de vértebras del animal vivo es desconocido. Las cuatro extremidades tampoco estaban presentes, con la excepción de 9 pequeñas falanges (huesos de los dedos) y un pequeño número de huesos de extremidades encontrados cerca y que podrían pertenecer al animal en cuestión.

Se cree que el espécimen era un adulto, debido a la fusión de ciertos huesos (generalmente se asume — aunque no siempre es correcto — que los cráneos de los otros vertebrados, como en los humanos, consisten de huesos separados conectados por fontanelas de cartílago que no se cierran completamente hasta alcanzar la madurez). También se cree que era bastante más pequeño que su pariente cercano, Dolichorhynchops osborni, ya que algunos especímenes juveniles de D. osborni son mayores que el ejemplar adulto de D. herschelensis. Asumiendo que solo unas pocas vértebras hayan desaparecido del esqueleto, se estima que el animal medía entre 2.5 a 3 metros de largo. El hocico es largo y delgado, con numerosos alvéolos. Sin embargo, muy pocos de los dientes delgados y afilados han sido hallados.

D. tropicensis
D. tropicensis fue nombrado originalmente por Rebecca Schmeisser McKean en 2011. El nombre de la especie se deriva del nombre del Esquisto Tropic, en el cual se hallaron los dos especímenes de D. tropicensis. Es conocido a partir del espécimen holotipo MNA V10046, un esqueleto casi completo y bien preservado que incluye la mayor parte del cráneo y del espécimen referido MNA V9431, consistente de elementos postcraneales. Fue recolectado por el Museo del Norte de Arizona en una única localidad dentro del Esquisto Tropic Shale de Utah, datando de principios del Turoniense a principios del Cretácico Superior, hace entre 93.5-91 millones de años. D. tropicensis extiende el rango estratigráfico conocido de Dolichorhynchops por aproximadamente 7 millones de años atrás. Previamente tres taxones de policotílidos, Eopolycotylus, Palmulasaurus y Trinacromerum, habían sido nombrados de la misma formación, dos de los cuales son hasta el momento endémicas del Esquisto Tropic.

Clasificación
 
A continuación se presenta un cladograma de las relaciones de los policotílidos basado en el análisis de Ketchum y Benson, 2011.

Notas

Referencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (abstract)
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesiosaurios del Cretácico Superior
Plesiosaurios de América del Norte